«Ска́зка о царе́ Салта́не» — советский полнометражный рисованный мультипликационный фильм 1984 года, снятый по одноимённой сказке (1831) Александра Пушкина. Последний фильм режиссёра Ивана Иванова-Вано, созданный вместе со Львом Мильчиным.

Сюжет 
Разговаривая меж собой, три сестры за прялкой мечтают о том, что бы каждая из них сделала, если бы вдруг стала царицей. Первая из них обещает устроить пир на весь мир, вторая — наткать полотна, а третья — «для батюшки-царя» родить «богатыря». В этот момент в светлицу входит сам царь Салтан, который ещё до этого подслушивал разговор сестёр. Он предложил третьей из них брак, а двум другим — места ткачихи и поварихи во дворце.

После свадьбы царя Салтана в его дворце гаснет свет. Когда царь отправляется воевать в дальние края, царица рождает ему сына — царевича Гвидона. Однако сёстры и сватья баба Бабариха из зависти подменяют письмо царю, что та родила ему «неведому зверушку». Писарь прочитал это письмо, и царь, разгневавшись, пугает кошку и намеревается повесить гонца. Однако, когда кошка начала тереться о ногу Салтана, тот, взяв питомца на руки, смягчается и приказывает подождать до его возвращения. Сёстры же, напоив гонца водкой, и здесь меняют письмо царя (так как Бабариха подкупила дьяка) подложным письмом с приказом — царские бояре сбрасывают мать с новорождённым в море внутри бочки.

Бочку выносит на необитаемый остров Буян, причём Гвидон выходит из неё уже взрослым юношей. Чтобы прокормить мать, он мастерит лук и стрелу и идёт к морю на охоту. Там он спасает белую лебедь от чародея, принявшего облик коршуна, и та обещает отблагодарить его. На пустом острове появляется город, правителем которого становится Гвидон.

Мимо острова Буяна проплывают четыре купца. После прибытия в царство Салтана они рассказывают ему о чудесном городе и приглашают его от имени князя Гвидона в гости. Сам царевич, превратившись (с помощью лебеди) в комара, приплывает с купцами к отцу и слушает этот разговор. Но одна из завистливых сестёр, повариха, рассказывает Салтану о новом чуде света: поющей белке, которая живёт под елью и грызёт орешки с изумрудами и золотыми скорлупками. Услышав о новом чуде, царь отказывается от поездки к Гвидону. За это комар жалит повариху в правый глаз. Гвидон рассказывает лебеди о белке, и та переселяет её в город Гвидона. Для этой белки князь строит хрустальный дом.

В следующий раз купцы рассказывают Салтану о белке и передают новое приглашение от Гвидона. Царевич, уже в облике мухи, слушает и этот разговор. Ткачиха рассказывает о 33 богатырях, выходящих из моря во главе с дядькой Черномором. Салтан, услышав о новом чуде, опять отказывается от поездки, за что муха жалит ткачиху в левый глаз. Князь Гвидон рассказывает лебеди о 33 богатырях, и те появляются на острове Буяне, так как они приходятся лебеди родными братьями.

И вновь купцы рассказывают Салтану о чудесах и передают новое приглашение, в то время как Гвидон подслушивает их в облике шмеля. Сватья баба Бабариха рассказывает о царевне, затмевающей «днём свет божий», с месяцем под косой и горящей звездой во лбу. Салтан, услышав о новом чуде, в третий раз отказывается от поездки. За это шмель жалит Бабариху в нос и улетает.

После возвращения в город на острове Буяне Гвидон рассказывает лебеди о прекрасной царевне и говорит, что хочет на ней жениться. Та вновь исполняет желание Гвидона, потому что царевна со звездой во лбу — это она сама и есть.

Царь в четвёртый раз принимает у себя купцов. Те рассказывают ему о всех трёх чудесах острова Буяна и передают слова Гвидона, что царь к ним «в гости обещался, а доселе не собрался». Но на этот раз Салтан точно решает отправиться в путь к острову Буяну. По прибытии он узнаёт в царице свою жену, а в молодых князе с княгиней — своего сына и невестку. На радостях он прощает злых сестёр и сватью, а потом отпускает их домой. Устраивается весёлый пир на весь мир, и все живут счастливо.

После заключительных слов автора в княжестве Гвидона гаснет свет.

Создатели 
 Авторы сценария и кинорежиссёры: — Иван Иванов-Вано, Лев Мильчин
 Художники-постановщики: — Иван Иванов-Вано, Лев Мильчин
 Кинооператор — Михаил Друян
 Композитор — Михаил Меерович
 Звукооператор — Борис Фильчиков
 Художники-мультипликаторы:
 Николай Фёдоров
 Виктор Лихачёв
 Антонина Алёшина
 Марина Рогова
 Анатолий Абаренов
 Александр Панов
 Андрей Игнатенко
 Владимир Зарубин
 Юрий Мещеряков
 Владимир Крумин
 Марина Восканьянц
 Сергей Аврамов
 Роли озвучивали:
 Авангард Леонтьев — писарь
 Анастасия Зуева — сватья баба Бабариха
 Михаил Зимин — царь Салтан
 Алексей Золотницкий — князь Гвидон
 Наталья Боронина — царица
 Роман Филиппов — Черномор
 Алла Покровская — ткачиха
 Николай Граббе — седой корабельщик
 Мария Виноградова — повариха
 Борис Новиков — рыжий корабельщик
 Людмила Иванова — царевна Лебедь
 Сергей Яковлев — черноволосый корабельщик
 Текст читает — Авангард Леонтьев
 Художник-декоратор — Ирина Троянова
 Художник по персонажам — Марина Игнатенко
 Монтажёр — Наталия Степанцева
 Ассистенты режиссёра — Римма Макарова, Ирина Литовская
 Художники:
 В. Максимович
 Ирина Светлица
 Лидия Алёхина
 Г. Степаненко
 Татьяна Герасименко
 Игорь Олейников
 Редактор — Раиса Фричинская
 Директор съёмочной группы — Лилиана Монахова

Мультфильмы по сказкам А. С. Пушкина 
 1950 — «Сказка о рыбаке и рыбке»
 1951 — «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»
 1967 — «Сказка о золотом петушке»
 1973 — «Сказка о попе и о работнике его Балде»
 1984 — «Сказка о царе Салтане»

Награды 
 XVIII Всесоюзный кинофестиваль (Минск, 1985): Приз «За успешную экранизацию русской классической сказки» — «Сказка о царе Салтане».
 XIV Московский кинофестиваль (Москва, тоже 1985 год): Приз за лучший мультфильм — «Сказка о царе Салтане»

Отзывы 
Иван Иванов-Вано первым использовал в мультипликации мотивы и приёмы народного искусства. Учёба во ВХУТЕМАСе, воспитание в традициях русского авангарда, превосходное знание мировой художественной культуры — всё это сказалось в его творчестве. С точки зрения искусствоведческой механики, его можно было бы назвать формалистом, он не боялся экспериментировать. Таким режиссёрским экспериментом был «Конёк-Горбунок», ставший классикой. В нём Иванов-Вано соединил всё: любовь к русской культуре, поэзии, знание профессии, хорошее владение всем арсеналом мультипликации того времени. Он превратил диснеевскую технологию в мощное мероприятие — русский фильм. Здесь была, конечно, и заслуга художника, Льва Мильчина, с которым он не расставался всю жизнь. Последней их работой стала «Сказка о царе Салтане». Это был идеальный тандем — неуёмная натура, человек-воин, фанатик, тиран Вано и интеллигент до мозга костей, не позволявший себе ничего лишнего, но всё понимающий, острый до гротеска Мильчин. На протяжении нескольких десятилетий его стихией, его естественной средой обитания оставалась русская сказка.

Видео 
В начале 1990-х годов мультфильм был выпущен на видеокассетах кинообъединением «Крупный план», а в середине того же десятилетия он выпускался на VHS «Studio PRO Video» в сборнике мультфильмов-сказок А. С. Пушкина и отдельно студией «Союз». В 2000-е годы фильм был выпущен на DVD кинообъединением «Крупный план» и студией «Союз», а в 2003 году — в одном из выпусков «Золотой коллекции любимых мультфильмов».

См. также 
 Сказка о царе Салтане (мультфильм, 1943) — чёрно-белый мультфильм Валентины и Зинаиды Брумберг («Союзмультфильм», 1943)
 Сказка о царе Салтане (фильм) — художественный фильм Александра Птушко («Мосфильм», 1966)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 «Сказка о царе Салтане» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Сказка о царе Салтане (1984). Кадры из фильма

Рисованные мультфильмы СССР 1984 года
Полнометражные мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Экранизации сказок Александра Пушкина
Мультфильмы с наградами Всесоюзного кинофестиваля